Il singolare del torneo di tennis Belgrado Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mario Ančić che ha battuto in finale Nenad Zimonjić 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Julian Knowle (quarti di finale)
 Oliver Marach (primo turno)
 Nicolas Thomann (secondo turno)
 Björn Rehnquist (secondo turno)

 Tomáš Zíb (secondo turno)
 Didac Perez-Minarro (primo turno)
 Nenad Zimonjić (finale)
 Slimane Saoudi (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Belgrado Challenger 2002